HEJ est un sigle qui peut désigner :
 Hautes Etudes de Journalisme, une école française.

 Haute École de Joaillerie, une école française.

 , un village de Suède.